Family Tree er det femte studiealbum af den danske sanger og sangskriver Oh Land, der udkom den 3. maj 2019.

Albummet handler i vid udstrækning om skilsmissen med Oh Lands mand, Eske Kath.

Spor

Referencer 

Album fra 2019
Oh Land-album